Тушинский — фамилия.

Известные носители:
 Тушинский, Георгий Казимирович (1909—1979) — советский физикогеограф и гляциолог, основатель отечественного лавиноведения и гляциологической школы в Московском университете, доктор географических наук, заслуженный деятель науки РСФСР.
 Тушинский, Михаил Дмитриевич (1882—1962) — учёный-медик, терапевт, инфекционист, академик АМН СССР.

См. также 
 
 Природный парк «Тушинский»

Примечания